Braziliaans rugbyteam (mannen), Rugby union mannenploeg in de vijftienmansvariant
 Braziliaans rugbyteam (vrouwen), Rugby union vrouwen mannenploeg in de vijftienmansvariant
 Braziliaans rugby sevensteam (mannen), rugby-mannenploeg in de zevenmansvariant
 Braziliaans rugby sevensteam (vrouwen), rugby-vrouwenploeg in de zevenmansvariant